Hooghout (Tilburg), een buurtschap in de gemeente Tilburg, Noord-Brabant
vernederlandste vorm van hoogholtje, een Gronings type voetbrug
Hooghoudt (destilleerderij), de naam van een Groningse fabrikant van dranken
Sijmen Barend Hooghoudt, een Nederlandse hydroloog en natuurkundige
Hooghout (bosbouw), vorm van houtproductie